Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1971 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców na świecie. Tytuł wywalczył Ole Olsen – jako żużlowiec duński w historii zdobył mistrzostwo świata.

W finale światowym wystąpił jedyny reprezentant Polski Jerzy Szczakiel – piętnaste miejsce.

Po raz pierwszy w eliminacjach uczestniczyli reprezentanci z Rumunii i Włoch.

Eliminacje europejskie

Eliminacje kontynentalne

Ćwierćfinały

Udine (1) 
 8 maja 1971 r. (sobota),  Udine

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Praga (2) 
 8 maja 1971 r. (sobota),  Praga

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Abensberg (3) 
 9 maja 1971 r. (niedziela),  Abensberg

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Miszkolc (4) 
 9 maja 1971 r. (niedziela),  Miszkolc

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Półfinały

Gorzów Wielkopolski (1) 
 6 czerwca 1971 r. (niedziela),  Gorzów Wielkopolski

Awans: 8+1 do finału kontynentalnego

Güstrow (2) 
 6 czerwca 1971 r. (niedziela),  Güstrow

Awans: 8 do finału kontynentalnego

Finał kontynentalny 
 25 czerwca 1971 r. (piątek),  Slany

Awans: 8 do finału europejskiego

Eliminacje skandynawsko-brytyjskie

Skandynawia

Finał skandynawski 
 6 czerwca 1971 r. (niedziela),  Fredriksborg

Awans: 4+1 do finału skandynawsko-brytyjskiego

Eliminacje brytyjskie

Półfinały

West Ham (1) 
 18 maja 1971 r. (wtorek),  Londyn – West Ham

Awans: 8 do finału brytyjskiego

Sheffield (2) 
 20 maja 1971 r. (czwartek),  Sheffield

Awans: 8+1 do finału brytyjskiego

Finał brytyjski 
 16 czerwca 1971 r. (środa),  Coventry

Awans: 12+2 do finału brytyjsko-skandynawskiego

Finał skandynawsko-brytyjski 
 30 lipca 1971 r. (piątek),  Glasgow

Awans: 8 do finału europejskiego

Finał europejski 
 21 sierpnia 1971 r. (sobota),  Londyn – Wembley

Awans: 10+1 do finału światowego

Eliminacje szwedzkie

Półfinały

Visby (1) 
 1 maja 1971 r. (sobota),  Visby

Awans: 5 do finału szwedzkiego

Gislaved (2) 
 1 maja 1971 r. (sobota),  Gislaved

Awans: 4 do finału szwedzkiego

Målilla (3) 
 2 maja 1971 r. (niedziela),  Målilla

Awans: 4 do finału szwedzkiego

Malmö (4) 
 3 maja 1971 r. (poniedziałek),  Malmö

Awans: 4 do finału szwedzkiego

Finał szwedzki 
 1 czerwca 1971 r. (wtorek),  Eskilstuna
 2 czerwca 1971 r. (środa),  Norrköping
 3 czerwca 1971 r. (czwartek),  Sztokholm

Awans: 6+1 do finału światowego

Finał światowy 
 10 września 1971 r. (piątek),  Göteborg – Stadion Ullevi

Władimir Gordiejew zajął w turnieju piąte miejsce, ale został zdyskwalifikowany i przesunięty na ostatnie miejsce za dodawanie do paliwa niedozwolonych substancji.

1971
1971 w sporcie żużlowym